Sky Blu steht für:
 Sky Blu (Forschungsstation), Station des British Antarctic Survey im Ellsworthland, Antarktika
  Sänger bzw. Rapper des US-amerikanischen Duos LMFAO